Marc Wieser, né le  à Küblis en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie 

Il représente la Suisse au niveau international.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 || HC Davos U20 ||  Juniors Élites A
| 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2004-2005 || HC Davos U20 ||  Juniors Élites A
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2005-2006 || HC Davos ||  LNA
| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006 ||HC Saint-Moritz || 
| 2 || 0 || 0 || 0 ||| 2 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|2005-2006 || HC Davos U20 ||  Juniors Élites A
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2006-2007 || HC Davos ||  LNA
| - || - || - || - ||- || 14 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2006-2007 || HC Davos U20 || Juniors Élites A
| 38 || 35 || 23 || 58 || 173 || 3 || 3 || 1 || 4 || 4 
|-
|2006-2007 || HC Viège || LNB
| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || HC Davos ||  LNA
| 43 || 4 || 6 || 10 || 24 || 9 || 0 || 1 || 1 || 18
|-
|2008-2009 || HC Davos ||  LNA
| 34 || 6 || 2 || 8 || 16 || 16 || 1 || 1 || 2 || 10
|-
|2008-2009 || SC Langenthal || LNB
| 10 || 2 || 2 || 4 || 35 || - || - || - || - || - 
|-
|2009-2010 ||HC Davos ||  LNA
| 48 || 3 || 6 || 9 || 85  || 6 ||0 || 0 || 0 || 4
|-
|2010-2011 || HC Davos ||  LNA
| 49 || 4 || 4 || 8 || 28 || 14 || 3 || 1 || 4 || 24
|-
|2010-2011 || HC Sierre ||  LNB
| 4 || 0 || 2 || 2 || 24 || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || HC Bienne || LNA
| 46 || 9 || 11 || 20 || 47 || 3 || 0 || 2 || 2 || 16 
|-
|2012-2013 || HC Bienne || LNA
| 50 || 13 || 13 || 26 || 16 || 7 || 2 || 1 || 3 || 8
|-
|2013-2014||HC Bienne||LNA|| 47 || 13 || 8 || 21 || 28 || 17 || 4 || 7 || 11 || 18
|-
|2014-2015 || HC Davos || LNA
| 47 || 16 || 17 || 33 || 82 || 12 || 3 || 4 || 7 || 8
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 50 || 24 || 25 || 49 || 20 || 9 || 4 || 4 || 8 || 12
|-
|2016-2017|| HC Davos ||LNA||50 || 21 || 16 || 37 || 36 || 10 || 3 || 6 || 9 || 10 
|-
|2017-2018|| HC Davos ||LNA||50 || 14 || 22 || 36 || 44 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
|2018-2019|| HC Davos ||LNA||47 || 10 || 9 || 19 || 88 || 11 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
|2019-2020|| HC Davos ||LNA|| 41 || 13 || 11 || 24 || 18 ||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| HC Davos ||LNA|| 50 || 16 || 14 || 30 || 18 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2021-2022|| HC Davos ||LNA ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2016 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|

Palmarès 
Quatre fois champion de Suisse de LNA en 2007, 2009 , 2011 et 2015 avec le HC Davos

Famille 
Il est le frère aîné de Dino Wieser, joueur de LNA.

Références

Naissance en octobre 1987
Naissance dans le canton des Grisons
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif grison
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Viège
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Saint-Moritz